Lemon Tree (englisch „Zitronenbaum“) bezeichnet:
 Lemon Tree (Film), israelischer Film aus dem Jahr 2008
 Lemon Tree (Fools-Garden-Lied), Lied der deutschen Band Fools Garden aus dem Jahr 1995
 Lemon Tree (Will-Holt-Lied), Folksong von Will Holt aus den 1960er Jahren
 The Lemon Trees, britische-Popband der 1990er Jahre

Lemon Tree ist der Name folgender Orte:
 ein Vorort von Central Coast
 Lemon Tree Passage, ein Vorort von Port Stephens Council